Чарка:
 Чарка — сосуд для питья крепких напитков, маленькая чара, иногда имеющая поддон или шаровидную ножку
 Чарка (река) — река в Ненецком автономном округе Архангельской области, приток Пёши